Albert Kamehameha, figlio del re hawaiiano Kamehameha IV
 Dinastia Kamehameha, dinastia regnante alle Hawaii tra il 1810 e il 1872
Kamehameha I, re hawaiiano (1810-1819)
Kamehameha II, re hawaiiano (1819-1824)
Kamehameha III, re hawaiiano (1824-1854)
Kamehameha IV, re hawaiiano (1855-1863)
Kamehameha V, re hawaiiano (1863-1872)
 Kamehameha Day, festa pubblica hawaiiana
 Kamehameha Schools, scuola privata degli Stati Uniti
 King Kamehameha Celebration, festival culturale hawaiiano istituito nel 1872
 Ordine reale di Kamehameha I, ordine reale hawaiiano istituito nel 1865
 Fort Kamehameha, ora Kamehameha Historic District, installazione di difesa militare statunitense
 USS Kamehameha, sottomarino nucleare della United States Navy
 Kamehameha o Vanessa tameamea, specie di farfalle delle Hawaii
 Statua di Kamehameha, statua commemorativa di Kamehameha I sita ad Honolulu (Hawaii)
 Kamehameha, attacco speciale nei manga e anime Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, noto anche col nome di "Onda Energetica".
 King Kamehameha Club, locale frequentato dai protagonisti del telefilm degli anni ottanta Magnum, P.I. con Tom Selleck, ambientato alle Hawaii.